Соревнования по лёгкой атлетике на летних Азиатских играх 2018 года, состоявшихся в Индонезии, проходили с 25 по 30 августа.

Общий медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Смешанные состязания 

2018